Le mot attraction (désignant généralement l'action d'attirer) peut signifier :
 une attraction, événement qui attire des personnes comme les spectacles ou un manège à sensations fortes par exemple, ou appareil procurant aux passagers des accélérations importantes :
 un parc d'attractions, lieu proposant ce genre de divertissements ;
 une attraction touristique, destination de type touristique, site d'intérêt visité par des touristes ;
 une attraction interpersonnelle, passage d'une relation amicale à une relation amoureuse entre deux individus ;
 l’ attraction, force qui rapproche deux masses, dont la gravité ;
 l’ attraction, la contamination d’un pronom relatif, qui normalement devrait prendre le cas dicté par sa fonction dans la proposition, par son antécédent ;
 l'attraction passionnée, une théorie imaginée par l'utopiste Charles Fourier ;
 Attraction, une entreprise québécoise dans l’industrie des médias et du divertissement.

Cinéma et télévision 
 Attraction (Nerosubianco) est un film italien de Tinto Brass sorti en 1969 ;
 Attraction (The Human Contract) est un film américain de Jada Pinkett Smith sorti en 2008 ;
 Attraction (Притяжение) est un film russe de Fiodor Bondartchouk sorti en 2017 ;
 Attraction est une série télévisée belge d'Indra Siera diffusée en 2022.

Musique 
 Attraction, un album du groupe Paris Combo.